Ungaro ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Ungaro (1933–2019), französischer Modedesigner
 Joseph Ungaro (1930–2006), US-amerikanischer Journalist